OPL peut signifier :
 En tant que sigle francophone
 Optique et Précision de Levallois
 L'Officiel des Paris en ligne
 Orchestre philharmonique du Luxembourg
 Orchestre Philharmonique de Liège
 Organisation du peuple en lutte
 Officier Pilote de ligne
En tant que sigle anglophone
 Open Programming Language
 One Planet Living (Une planète pour vivre)
 Open Publication Licence
 Open Ps2 Loader